Мисс Интернешнл 1995 () — 35-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 10 сентября 1995 года в Токио (Япония), который выиграла Анна Лена Хансен, это вторая победа Норвегии.

Награды

Специальные награды

Участницы  

 — Лорена Андреа Паласиос
 — Йоланда Янссен
 — Кристен Шипика
 — Бернис Де Бондт
 — Лилиана Арсе Ангуло
 — Мэлани Абдун (SF World 94)
 — Дебора Рейс Моретто
 — Иована Сорая Грисалес Кастаньеда
 — Элени Крисостому
 — Рената Хорнофова (Universe 96)
 — Сабина Сёренсен
 — Кандида Лара Бетанкес (SF Universe 95)
 — Наталия Диас
 — Рехиеле Рату
 — Мелоди Вильберт
 — Катя Хонак
 — Мария Павли
 — Мария Ахелика Пенросе
 — Индира Лили Чинчилья Пас (Universe 95)
 — Йюла Ким 
 — Наталия ван ден Дунген
 — Сайда Умана Лопес
 — Джулиана Ло Юаньянь
 — Ловиса Гвюдмюндсдоуттир
 
 — Прия Гилл
 — Михаль Штибель
 — Юка Кондо
 — Ли Юри
 — Паола Роберто (Europe 95)
 — Рошаннэ Саммут
 — Марлена де ла Гарса
 — Анна Лена Хансен (World 94)
 — Элейн Тудела
 — Лорена Эрнандес Монтеро
 — Патрисия Вивиан Галиндо Кабраль
 — Глэдис Андре Динсай Дуэньяс
 — Патрисия Тригу
 — Мария дель Росио Арройо Ривера
 — Джозианн Дорби
 — Линетт Ли
 — Яна Слукова
 — Химена Гарай
 — Араняпон Чатупонпхан
 — Аху Пашакай
 — Криста Лоскота
 — Ана Мария Аморер
 — Чыонг Кюинь Май

Не участвовали 
 — Дайанн Конолли
 — Паола Фариас Альварес
 — Кармен Макинен
 — Наталья Колумбет

См. также 
 Мисс Мира 1995
 Мисс Вселенная 1995

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 1995

Мисс интернешнл
1995 год в Японии
События 10 сентября
Сентябрь 1995 года
Нагасаки